«Пересве́т» — комплекс российского лазерного оружия. Относится к видам оружия на новых физических принципах.

Характеристики 
Бо́льшая часть информации о комплексе засекречена, однако по оценкам экспертов он, предположительно, выполняет задачи противовоздушной и противоракетной обороны. По словам директора «Центра анализа мировой торговли оружием» военного эксперта Игоря Коротченко, боевой лазер «Пересвет» можно успешно применять в борьбе с беспилотникaми. При этом его эффективность напрямую зависит от условий окружающей среды; в хорошую погоду он работает идеально, но туман, дождь, снег и другие неблагоприятные погодные явления могут помешать прохождению лазерного луча. Также эксперт добавил, что подобные установки потребляют много электроэнергии, поэтому использовать их в качестве портативного инструмента вряд ли получится; зато в будущем они смогут защищать многие военные базы и другие объекты от проникновения на их территорию беспилотных дронов.

Принцип работы основан на засвечивании лазерным лучом оптических разведывательных систем, в том числе разведывательных спутников. Может применяться в частности для прикрытия (маскировки) стартовых позиций МБР. Ведутся работы по повышению компактности и мобильности комплекса. Комплекс включает в себя саму лазерную установку и машины обеспечения, в том числе с источниками электроэнергии.

История 
Анонсирован Президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

Весной 2018 года с помощью всероссийского голосования «Выбор народа» было выбрано официальное наименование — «Пересвет» — в честь великого русского богатыря, монаха и воина, причисленного к лику святых, Александра Пересвета. Так же в финал конкурса вышли названия «Блик» и «Василиск».

Оснащение комплексами Вооруженных сил Российской Федерации началось в 2017 году. 1 декабря 2018 года лазерные комплексы «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство.

По данным «Коммерсанта», в мае 2020 года комплекс был испытан в Сирии.

По данным издания , по состоянию на 2020 год «Пересветы» имеются на базах следующих воинских формирований:
 14-я ракетная дивизия (Йошкар-Ола)
 35-я ракетная дивизия (ЗАТО Сибирский Алтайского края)
 39-я гвардейская ракетная дивизия (Новосибирск)
 54-я гвардейская ракетная дивизия (Тейково Ивановской области)

Оценки проекта 
По словам Юрия Борисова, вице-премьера правительства России, курирующего оборонные вопросы, комплекс может «ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тыс. километров».

Российский академик Александров заявил, что теоретически такой лазер можно было бы создать, но при условии использования «очень трудных и громоздких решений мирного астрофизического характера», таким образом подвергнув сомнению существование системы «Пересвет» на вооружении у России.

Критика 
19 октября 2018 военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что лазерное оружие, в частности комплекс «Пересвет», эффективно работает только против БПЛА и только «когда нет ни тумана, ни песчаной бури, ни осадков, то есть в идеальных условиях».

Галерея

См. также 
 «Посейдон»
 «Буревестник»
 Laser Weapon System

Примечания

Ссылки 
 
 Лазер «Пересвет» заступил на боевое дежурство в России. Что это за система? // БиБиСи, 5 декабря 2018
 

Электромагнитное оружие
Появились в 2017 году в России
ПВО